Людови́к Жюли́ (; 10 июля 1976, Лион) — французский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
После начала своей футбольной карьеры в «Лионе» в 1994, Жюли перешёл в «Монако» в январе 1997 года.

В сезоне 1999/00 он стал чемпионом Франции в составе «Монако». Затем в составе «монегасков» дошёл до финала Лиги чемпионов.

28 июня 2004 года Людовик подписал контракт с «Барселоной». После перехода в «Барселону» Жюли выиграл 2 чемпионата и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

17 июля 2007 года Жюли подписал трёхлетний контракт с итальянской «Ромой», по которому он будет получать 1.8 млн евро в год. «Барселона» получила от продажи футболиста 3.2 млн евро, позже к этой сумме добавилось 1.3 млн за выход клуба в лигу чемпионов. В составе римского клуба француз выиграл Кубок Италии.

Летом 2008 года Жюли перешёл в «Пари Сен-Жермен», с которым подписал трёхлетний контракт.

9 августа 2011 года подписал контракт с клубом «Монако» сроком на 2 года.

1 августа 2012 года Жюли и «Монако» расторгли контракт по обоюдному согласию, и Людовик подписал соглашение с клубом «Лорьян», рассчитанное на 1 год.

В сборной 
Жюли сыграл 17 матчей за сборную Франции, но сначала он пропустил Евро 2004 из-за травмы, а затем чемпионат мира 2006, поскольку молодой плеймейкер «Марселя» Франк Рибери не оставил для Жюли места в составе. После травмы Джибриля Сиссе накануне турнира для Жюли вновь появилась надежда, но тренер сборной предпочёл ему Сиднея Гову. Единственный для Людовика успех в сборной — победа на Кубке конфедераций в 2003 году. Однако он заявил, что готов сыграть за сборную в любой момент, если его вызовут.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Франции: 1999/2000
 Обладатель Кубка французской лиги: 2002/03
 Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2005, 2006
 Победитель Лиги чемпионов: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Италии: 2007
 Обладатель Кубка Италии: 2007/08
 Обладатель Кубка Франции: 2009/10
 Обладатель Кубка конфедераций: 2003

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на сайте ESPN
 Профиль и статистика на сайте FootballDatabase.com

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Лорьян»